El paral·lel 59º nord és una línia de latitud que es troba a 59 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 59° de latitud nord, un grau de longitud equival a  57,475 km; la longitud total del paral·lel és de 20.691 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 6.543 km i a 3.459 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 59º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 10.346 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 6.918 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 18 hores i 30 minuts a l'estiu, i 6 hores i 11 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 59º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Skagerrak
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes Hvaler
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través del llac Vänern, aleshores passa uns  al sud d'Estocolm.
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Hiiumaa
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Vormsi i el continent. Passa a través del llac Pihkva
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de l'embassament de Ríbinsk
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Zavialov
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | Estret de Litke
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Karaguinski
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska – passa al nord de les illes Barren
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica - per uns 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica Alberta Saskatchewan Manitoba (no gaire al nord de Churchill).
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Hudson Bay
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de les illes Ottawa, Nunavut, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – una illa Quebec Nunavut – illa Tiercel
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia d'Ungava
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – algunes illes Quebec Terranova i Labrador
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Escòcia – Mainland, Orkney
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 58º nord
 Paral·lel 60º nord

Referències 

Línies de latitud